Милютины  — графский и дворянский род.

Происходит от Дементия, Дружинина сына, служившего при царе Михаиле Фёдоровиче. Его сын Яков († в 1688 г.) служил у государевых рыбных промыслов и поставлял рыбу из Астрахани и Нижнего Новгорода к царскому двору. Григорий Дементьевич Милютин был ротмистром, Иван Дементьевич служил в гусарах и убит в 1656 г. под Смоленском. Сын Якова,  Алексей, в 1714 г. основал шёлковую, позументную и парчовую фабрику, а в 1735 г. выстроил торговые здания на Невском проспекте в СПб. (Милютин ряд).

От его брата Андрея произошли в третьем поколении Владимир, Дмитрий и Николай Алексеевичи Милютины. Единственный сын графа Дмитрия Алексеевича, гр.  Алексей Дмитриевич , генерал-майор и курский губернатор. Род Милютиных внесён в родословную книгу Московской губернии.

Представители рода 
 Дмитрий Алексеевич Милютин (1816—1912) — граф, фельдмаршал, военный министр и государственный деятель.
 Милютин, Алексей Дмитриевич (1845—1904) — генерал-лейтенант, в 1892—1902 гг. курский губернатор.
 Милютин, Николай Алексеевич (1818—1872) — государственный деятель Российской империи, один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 года; тайный советник, сенатор, статс-секретарь, член Государственного совета.
 Милютин, Юрий Николаевич (1856—1912) — российский политик, общественный деятель и журналист. Один из основателей и лидеров партии «Союз 17 октября».
 Милютин, Владимир Алексеевич (1826—1855) — учёный-экономист, публицист, историк.
 Борис Алексеевич Милютин (1831—1886) — российский военный юрист и писатель; действительный статский советник.

Источники 
 
 Дело Герольдмейстерской конторы «О пожаловании в дворянское достоинство Двора Ее Императорского Величества комнатного истопника Алексея Милютина», 1740 г. РГАДА, ф.286, оп.2, кн.1, д. 15
 Блонский, Л. В. Царские, дворянские и купеческие роды России/ Л. В. Блонский. — М., 2008. — с. 272—274.
 

 
Графские роды России